Mairinquensi – abitanti di Conselheiro Mairinck
Mairinquensi – abitanti di Mairinque